В статье представлены основные сведения об общей численности армян, динамике её изменения и структуре их расселения по миру.

Динамика численности 

Динамика численности

Численность и расселение армян накануне Первой мировой войны и геноцида армян в начале XX века

Османская империя 

Доля приверженцев Армянской Апостольской церкви, среди населения Западной Армении, Киликии и других регионов Османской империи в 1912 году ,согласно переписи Константинопольского патриархата.

Российская империя 

В пределах областей компактного проживания армян, согласно переписи 1897 года.

В других регионах Кавказа:

В других регионах Российской империи:

Расселение по регионам мира в 1914 году

Численность и расселение армян  в 1922 году

Численность и расселение армян в мире в 1969 году

Численность и расселение армян в 1989 году

Численность и расселение армян в наши дни 

В 2015 году в мире насчитывалось до 10 786 000 армян, без учета субэтноса хемшил и криптоармян, численность которых может достигать нескольких миллионов.

Примечания 

Армяне